La sexta legislatura del Parlamento de Malasia comenzó el 14 de junio de 1982 cuando, tras realizarse elecciones federales, se constituyó el Dewan Rakyat (Cámara de Representantes). Sostuvo al segundo gobierno de Mahathir Mohamad y fue la primera legislatura malasia desde 1969 en sostener en su totalidad un solo gobierno. Al igual que todos los legislativos malasios entre 1974 y 2008, contó con una mayoría calificada de dos tercios de la coalición Barisan Nasional (Frente Nacional o BN), alianza dominante de la política del país. Se disolvió anticipadamente el 19 de julio de 1986, al convocarse a elecciones adelantadas.

Dewan Rakyat

Véase también 
 Elecciones federales de Malasia de 1982
 Mahathir Mohamad
 Barisan Nasional

Bibliografía 
 Abdullah, Z. G., Adnan, H. N., & Lee, K. H. (1997). Malaysia, tokoh dulu dan kini = Malaysian personalities, past and present. Kuala Lumpur, Malaysia: Penerbit Universiti Malaya.
 Anzagain Sdn. Bhd. (2004). Almanak keputusan pilihan raya umum: Parlimen & Dewan Undangan Negeri, 1959-1999. Shah Alam, Selangor: Anzagain.
 Chin, U.-H. (1996). Chinese politics in Sarawak: A study of the Sarawak United People's Party. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
 Crouch, H. (1982). Malaysia's 1982 General Election. Institute of Southeast Asian Studies.
 Dewan Bahasa dan Pustaka. (1982). Dewan masyarakat, Volume 20. Selangor Darul Ehsan, etc: Media Network Sdn. Bhd., etc..
 Faisal, S. H. (2012). Domination and Contestation: Muslim Bumiputera Politics in Sarawak. Institute of Southeast Asian Studies.
 Hussain, M. (1987). Membangun demokrasi: Pilihanraya di Malaysia. Kuala Lumpur: Karya Bistari.
 Ibnu, H. (1993). PAS kuasai Malaysia?: 1950-2000 sejarah kebangkitan dan masa depan. Kuala Lumpur: GG Edar.

Referencias 

Legislaturas de Malasia
Malasia en 1982